ФРГ на первой летней Универсиаде в Турине (Италия) заняла 3-е место в общекомандном медальном зачёте, завоевав 25 медалей (6 золотых, 9 серебряных, 10 бронзовых). Чемпионами Универсиады стали: Дитер Хейдеке (лёгкая атлетика, мужчины, бег на 800 метров), мужская эстафетная сборная в беге 4×400 метров, Герман Лингнау (лёгкая атлетика, мужчины, толкание ядра), Герман Саломон (лёгкая атлетика, мужчины, метание копья), Ханс-Йоахим Трёгер (плавание, мужчины, 200 метров брассом) и Вайс (фехтования, женщины, рапира).

Медалисты

Золото

Серебро

Бронза

Результаты соревнований

Лёгкая атлетика

Плавание

Теннис

Фехтование 

Страны на летней Универсиаде 1959
ФРГ на летних Универсиадах